Головастик (значения):

 Головастик — личинка бесхвостой амфибии.
 Головастик — пекулярная спиральная галактика.

См. также 
 Головастиков